Леонид Ершов: Ершов, Леонид Владимирович (1906—1938?) — латвийский политик.
 Ершов, Леонид Тимофеевич (1940—2000) — советский писатель и поэт.
 Ершов, Леонид Фёдорович (1924—1988) — советский литературовед, профессор ЛГУ.